Piscina je bazen za krštenje u baptisterijima. To je udubljenje na sredini baptisterija, dubine do 1 metar, ponekad 1,5 metra, promjera 1 metar, kvadratna ili križna tlocrta. Na jednoj su strani stube, obično tri, radi simbolike. Od 12. stoljeća u crkvama su dvije piscine. U jednoj se baca voda od pranja ruku, a u drugoj voda u kojoj se prao kalež nakon pričesti. U sakristiji se od 15. stoljeća od toga razvio lavabo.

Izvori 

Crkvena arhitektura